Ligue 1 2015/2016 var den 78:e säsongen av Frankrikes högstaserie i fotboll, och den 14:e säsongen av Ligue 1. Ligan spelas från 7 augusti 2015 till 14 maj 2016.

Regerande mästare från säsongen 2014–15 var Paris Saint-Germain från Paris. Tre lag flyttades upp från Ligue 2: Troyes, Gazélec Ajaccio och Angers.

Lag & arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Referenser

Externa länkar 
 LFP.fr - officiell webbplats

2015/2016
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015 i Frankrike
2015 i Monaco
2016 i Frankrike
2016 i Monaco